Михаи́л Анато́льевич Кото́мин (род. , ) — российский книгоиздатель, главный редактор издательства «Ад Маргинем Пресс».

Биография 
Михаил Котомин родился 13 марта 1977 года в Москве. Вырос в Москве и во Владивостоке. В 1996 году, будучи студентом филологического факультета МГУ, Котомин занял должность заведующего по ассортименту в книжном магазине при издательстве «Ad Marginem». С 1998 года начал работать в самом издательстве — сначала на должности менеджера, далее заместителя директора и главного редактора художественной литературы. С 2001 года руководит издательством «Ad Marginem» совместно с Александром Ивановым. Стал одним из основателей Альянса независимых издателей и книгораспространителей, созданного в конце 2011 года. Живёт в Москве.

Личная жизнь 
жена: художник Александра Паперно (род. 10 марта 1978 в Москве)
сын: Пётр Михайлович Котомин (род. 6 февраля 2011)
сын: Василий Михайлович Котомин (род. 19 июня 2013)

Полемика с Кузьминым 
В ноябре 2000 года Михаил Котомин напечатал в «НГ-ExLibris» резко отрицательную рецензию на сборник «Улов», составленный поэтом Дмитрием Кузьминым. В ответ тот разместил на своём сайте «отповедь» Котомину, в которой обвинял его в коммерциализации литературы. На стороне Кузьмина выступил Андрей Урицкий, в опубликованной на страницах «НГ-ExLibris» статье он укорял Котомина в сочинении «гадостей» в адрес «достойных литераторов».

Интервью 
«Книгоиздатель Михаил Котомин: Культура чтения требует лет» (Академия новостей, 2010)
«Мы на пороге рождения новой книжной России» (Тайга.инфо, 2010)
«История успеха Михаила Котомина» (Финам, 2010)
«Люди собрались под знаком денег» (Stringer, 2011)
«Александр Иванов и Михаил Котомин в гостях у Книжного казино на Эхе Москвы» (Эхо Москвы, 2011)
«Читатель исчезает, и это не его вина» (Pro-Books, 2011)
«Анкета: Михаил Котомин, главный редактор издательства Ad Marginem» (Афиша Воздух, 2011)
«Независимый альянс: больше профсоюз, нежели бизнес» (Университетская книга, 2012)
«Книжная поляна в России слегка бетонированная» (Газета.ru, 2012)
«Книгоиздатель» (Торф ТВ, 2012)
«Штатный литературный редактор — раб галерный. Редакторы Пелевина, Быкова и Проханова о своей профессии» (Афиша Воздух, 2012)
«Книга все больше и больше становится просто предметом» (BIMRU, 2014)
«Успешный редактор в Америке – этот такой волк с Уолл-стрит» (БИЗНЕС Online, 2014)
Михаил Котомин, Ad Marginem: «Львиная доля современных книг выглядят, как накрашенная проститутка» (Реальное время, 2015)
Михаил Котомин, Ad Marginem: «Издательская программа Музея современного искусства "Гараж"» (Радио «Культура», 2016)
Михаил Котомин: «Книга превращается в арт-проект» (Восточно-Сибирская правда, 2017)
«Как работают маленькие издательства: объясняет директор Ad Marginem» (Афиша, 2017)
«Почему вы должны меня знать: директор издательства Ad Marginem Михаил Котомин» (Москвич Mag, 2019)

Лекции 
«Книгоиздание в наши дни» (Центр современной культуры «Смена», Казань. 2015)

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт издательства «Ад Маргинем Пресс»